Here and Now kan syfta på:

 Here and Now (musikalbum av Ike Turner) – ett musikalbum av Ike Turner från 2001
 Here and Now (musikalbum av Nickelback) – det sjunde studioalbumet från det kanadensiska rockbandet Nickelback från 2011